Быковский сельский совет () — входит в состав
Криничанского района 
Днепропетровской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Быково.

Населённые пункты совета 
 
 с. Быково 
 с. Василевка 
 с. Водяное

Примечания